Lakedaimon (zoon van Zeus)
 Laconië, een voormalig departement van Griekenland
 Sparta (Griekenland), een gemeente in Peloponnesos